Kőrösi Sándor
 Kőrösi Sándor (1824–1895) jogakadémiai tanár, országgyűlési képviselő, ügyvéd
 Kőrösi Sándor (1898–?) festőművész (születési neve: Klein Sándor)
 Kőrösi Sándor (1857–1929) gimnáziumi tanár, nyelvész, író, szótáríró, filológus, egyetemi tanár
 Kőrösi Sándor (1932–1958) főhadnagy, felkelőparancsnok, az 1956-os forradalom mártírja
 Kőrösi Sándor (1948) formatervező, grafikus, majd színházakban díszlet- és jelmeztervező, keramikus és festőművész
 Kőrösi Sándor (1910?) nehézsúlyú, többszörös ifjúsági, országos és leventebajnok ökölvívó (1929-től válogatott, 1933-tól profi), a BTK versenyzője 
 Kőrösi Sándor (?) a Vasas ökölvívó szakosztályának edzője (1959-ben az ifjúsági bajnokcsapat tagja)

Hasonló nevűek
 Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842) orientalista, tibetológus, nyelvész, utazó
 Kőrösi-Krizsán Sándor (1896–1970) újságíró, közíró, rádiós szerkesztő